Бриттан () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1894—1964) — британский и американский футболист и тренер, чемпион Американский футбольной лиги в составе клуба «Филадельфия» (1922) и обладатель Национального кубка вызова США в составе «Фолл Ривер Марксмен» (1924, 1927).
 Бриттан, Дженни (1940—2016) — австралийская автогонщица, чемпионка Австралии по ралли «Формула-2» в качестве второго пилота (1998).
  (1927—2013) — британский футболист, чемпион Англии в составе клуба «Тоттенхэм Хотспур» (1951).
  (род. 1959) — британская лыжница, участница Олимпийских игр (1984).
 Бриттан, Леон (1939—2015) — британский юрист и политик.
 Бриттан, Ричард — британский игрок в боулз, чемпион Британских островов (1998).
 Бриттан, Роберт — американский автор песен, лауреат премии «Грэмми» за музыкальный театральный альбом (1975).

См. также 
 Британ, Илья Алексеевич (1885—1941) — русский поэт и публицист.